Het ATP-toernooi van Barcelona 1995 (met de officiële naam Trofeo Conde de Godó 1995) werd gespeeld van 10 tot en met 16 april 1995. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona